Oberreintal bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Oberreintal, Ortslage der Stadtgemeinde Enns, Niederösterreich, siehe Reintal (Enns)
 Oberreintal (Garmisch-Partenkirchen), Gemeindeteil des Markts Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Oberrheintal
 Oberes Rheintal